Liste der deutschen Kaiser steht für:

 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, siehe Liste der römisch-deutschen Herrscher
 Kaiser des Deutschen Reiches, siehe Liste der Staatsoberhäupter des Deutschen Reiches